

Cognom 
 Casey Donovan (1943-1987), actor
 James B. Donovan (1916-1970), advocat nord-americà
 Landon Donovan (1982), futbolista
 Marion Donovan (1917-1998), inventora i empresària nord-americana
 Martin Donovan (1957), actor i director de cineman nord-americà

Nom 
 Donovan Bailey (1967), atleta anglès
 Donovan Philips Leitch (1946), cantautor escocès
 Donovan Mitchell (1996), jugador de bàsquet nord-americà
 Donovan Ricketts (1977), futbolista jamaicà
 Donovan Wylie (1971), fotògraf irlandès

Obres d'art 
 El cervell de Donovan (1953), pel·lícula de Felix E. Feist

Toponímia 
 Donovan, població d'Illinois